Wild Style, che in inglese significa "stile selvaggio", può riferirsi a:

Arte 
Wild Style, forma di graffiti writing.
Wild Style, crew di writing attiva nel Bronx dagli anni settanta.

Cinema 
Wild Style, film del 1983 dedicato all'hip hop

Musica 
Wildstyle, singolo del rapper Afrika Bambaataa del 1983
Wildstyle, rapper membro del gruppo hip hop di Chicago Crucial Conflict
Wild Style OST, colonna sonora dell'omonimo film